Spojení písmen L a O může mít různé významy:

LO 
 AM-LO – kód ISO 3166-2 pro provincii Lorri
 Letecký oddíl Ministerstva vnitra
 objekt limerence (angl."limerent object")

Lo 
 Lo (Belgie) – město v Belgii

lo 
 laoština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk